

Семиозер'є — селище, Забайкальський район, Забайкальський край
 Семиозер'є — село, Красночикойський район, Забайкальський край